ARAF ou Araf, est un sigle ou un nom pouvant désigner  différentes entités, dans plusieurs domaines.

Sigle 
ARAF est l'acronyme de :
 ARAF, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ;
 ARAF (All-Russia Athletic Federation en anglais), la Fédération russe d'athlétisme.

Cinéma 
 Araf (L'Avortement, The Abortion en anglais), film turc réalisé par Biray Dalkiran en 2006 ;
 Araf, film turc réalisé par Yeşim Ustaoğlu en 2012.